Frank Parker, Francis Parker
 Francis Parker – brytyjski polityk
 Frank W. Parker (1860–1932) – amerykański sędzia
 Frank Parker (ur. 1866) – kanadyjski strzelec, olimpijczyk
 Frank Parker (1872–1947) – amerykański generał
 Frank Parker (1872–1947) – amerykański piosenkarz
 Frank Parker (1916–1997) – amerykański tenisista
 Frank Parker (ur. 1939) – amerykański aktor
 Francis Jameson Parker (ur. 1947) – amerykański aktor
 Frank B. Parker – postać fikcyjna, bohater serialu Misja w czasie